Михаил Крячко:
 Крячко, Михаил Валерьевич (род. 1980) — украинский предприниматель, политик, народный депутат Украины IX созыва.
 Крячко, Михаил Иванович (1926—1995) — советский передовик сельского хозяйства.